

Musica 
 S*M*A*S*H – gruppo musicale punk rock britannico
 Smash – album dei The Offspring del 1994
 Smash – album dei Jackson and His Computer Band del 2005
 Smash – album di Martin Solveig del 2011
 Smash – etichetta discografica italiana
 Smash Records – etichetta discografica statunitense
 Smash!! – gruppo musicale pop russo

Sport 
 Smash – colpo del tennis
 Smash – wrestler statunitense

Altro 
 Smash – serie televisiva statunitense
 Smash – videogioco del 1992